The Outlaws – film del 2017 diretto da Kang Yun-seong

Musica  
 The Outlaws – gruppo musicale britannico
 The Outlaws – gruppo musicale statunitense

Pagine correlate 
 Outlaws